Berlov se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Eduard Berlov
 Oleg Eduardovich Berlov